Сельское поселение Малая Глушица — муниципальное образование в Большеглушицком районе Самарской области.

Административный центр — село Малая Глушица.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Малая Глушица входят:
 село Малая Глушица,
 посёлок Большой Иргиз,
 посёлок Гай,
 село Константиновка.

Примечания 

Муниципальные образования Большеглушицкого района
Сельские поселения Самарской области